Greta bezeichnet
 Greta, weiblicher Vorname
 Greta (2009), US-amerikanischer Film von Nancy Bardawi
 Greta (2018), US-amerikanischer Film von Neil Jordan
 Greta (2019), brasilianischer Film von Armando Praça
 Greta (App), Mobile App zur ergänzenden Bildbeschreibung für blinde und sehbehinderte Kinobesucher
 Greta (Fluss), Fluss im englischen County Durham
 Greta (Gattung), Schmetterlingsgattung mit der Art Greta morgane
 Ich bin Greta, Dokumentarfilm über Greta Thunberg von 2020
 den plattdeutschen Namen der Uferschnepfe

Orte:
 Greta (New South Wales), Stadt im australischen New South Wales
 Greta (Victoria), Stadt im australischen Victoria

Siehe auch:
 Greta Van Fleet, US-amerikanische Hard-Rock-Band